Лас Морадас има више значења:

 Лас Морадас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Морадас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Морадас (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику